Çorlu (district), een district in de provincie Tekirdağ in Turkije
 Çorlu (stad), de hoofdstad van dit district